Coulin ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Coulin (1869–1912), siebenbürgischer Maler
 Christian Coulin (1807–1888), österreichischer Kaufmann
 Delphine Coulin (* 1972), französische Autorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin

 Jules Coulin (1882–1955), Schweizer sozialistischer Kunstkritiker
 Vincent Coulin (1735–1809), Genfer Goldschmied
 Wilhelm Coulin (1816–1887), nassauisch-preußischer Beamter, Bürgermeister von Wiesbaden

Siehe auch:
 Kulin